Aria puede referirse a:

 Aria, una pieza musical;
 Aria, una antigua región y satrapía persa situada en el actual Afganistán;
 Aria, un municipio de Navarra, España;
 Aria, un pueblo de Argólida, Grecia;
 Relativo a la raza aria;
 Aria Giovanni, una modelo erótica y actriz porno estadounidense;
 Aria, banda rusa de heavy metal;
 Aria una marca comercial de guitarras eléctricas;
 El género de las rosáceas llamado Aria;
 Aria Montgomery, personaje de la serie de libros Pretty Little Liars de la autora Sara Shepard y de su adaptación televisiva con el mismo nombre.

Con mayúscula ARIA puede designar:
 ARIA (アリア)'', manga y anime japonés creado por Kozue Amano;
 Australian Recording Industry Association (ARIA), organismo certificador discográfico australiano;
 Advanced Range Instrumentation Aircraft (ARIA);
 ARIA, un cifrado en bloque estándar coreano;
 Accessible Rich Internet Applications abreviado como ARIA o WAI-ARIA, una especificación del World Wide Web Consortium que permite mejorar la accesibilidad de páginas web;
 Apollo Range Instrumentation Aircraft (ARIA).